Die Communauté de communes de Seille et Grand Couronné ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 12. Dezember 2016 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Champenoux.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de Seille et Mauchère und
 Communauté de communes du Grand Couronné
unter Zugang von drei weiteren Gemeinden.

Der ursprünglich als Communauté de communes de Seille et Mauchère-Grand Couronné gegründete Verband änderte mit Wirksamkeit vom 1. Januar 2018 seine Bezeichnung auf den aktuellen Namen.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Seille et Grand Couronne
Gegründet 2016